

Biologia 
 XX – coppia di cromosomi che caratterizza le femmine dei mammiferi.

Musica 
 XX – album dei Mushroomhead del 2001
 xx – album dei The xx del 2009
 XX – album dei Great Big Sea del 2012
 XX – album degli Of a Revolution del 2016

Altro 
 XX – venti nel sistema di numerazione romano
 XX – simbolo grafico di Dos Equis, birra messicana
 XX – profumo di Hugo Boss, 2007